Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres M, D et R.

Codes 
 mdr, langue mandar (ISO 639)
 MDR, code AITA de l'aéroport de Medfra en Alaska (États-Unis)

Sigles, abréviations et symboles 

 MDR ou mdr, abréviation de « mort de rire » en langage SMS ou argot Internet. Voir aussi « Lol ».
 MDR ou mdr, abréviation de « Moteur de recherche »
 Le Mouvement démocratique républicain, parti politique rwandais
 Le Mouvement des réformateurs, ancien parti politique français
 Mitteldeutscher Rundfunk, diffuseur télévisuel public de Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe
 Militaire du rang, grade de l'armée française
 MDR, émission de télévision de la chaine belge RTL-TVI
 Magloire dans la radio, ancienne émission de radio animé par Magloire sur NRJ
 Les matins de Ruiz, émission de radio animé par Alexandre Ruiz sur Europe 1
 MDR, émission de sketches filmée devant public produite par LP8 Média et diffusée au Québec sur les ondes de VRAK.TV depuis 
 Maison de retraite
 L'acronyme anglais pour Registre de métadonnées
 Marketing de réseau
 , une protéine de reflux de principe actif hors des cellules
 Marrakech du rire, festival annuel du rire
M.D.R. (Mur De Rires) est une sculpture interactive de l’artiste Milène Guermont qui est intégrée, en 2011, aux murs extérieurs du gymnase de Sainte Marie de Neuilly. Elle est formée de cinq modules en Béton Cratères (invention de Milène Guermont bénéficiant d’un brevet) et en Béton Polysensoriel. Ce dernier émet des sons de rires en fonction du champ magnétique de la personne qui le touche. Cette œuvre est rapidement surnommée le « mur qui rigole » par les élèves.
MDR peut faire référence à Mandatory, une équipe e-sport.

Code